Patronelli ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Patronelli (* 1978), argentinischer Rallyefahrer
 Marcos Patronelli (* 1980), argentinischer Rallyefahrer